Анжели́ка — женское имя, образованное от латинского angelicus — «ангельский». Происходит от греческого «ангелос» и означает «вестник, ангел». Считается, что Анжелика — это вариант произношения имени Ангелина, но эти имена являются родственными и часто используются как взаимозаменяющие уменьшительно-ласкательные формы обращения. Не стоит путать с родственными именами Анжела (Анджела) и Анжелина (Анджелина).

Именины в разных странах 
Для имени Анжелика указаны католические именины.

 Венгрия — 27 января
 Германия — 4 января, 27 января
 Польша 26 мая — в честь бл. Марии Анжелики Мастроти ди Папасидеро (1851—1896)
 6 декабря — в честь бл. Анжелики из Милаццо
 Латвия — 31 июля
 Финляндия — 8 декабря
 Чехия — 11 марта
 Швеция — 7 декабря
 Эстония — 6 сентября

Примечания 

Русские женские имена
Имена от эпиклес